Asmussen est un patronyme porté notamment par :

 Cash Asmussen (1962-), jockey américain ;
 Cathrine Asmussen (1967-), réalisatrice, scénariste, directrice de la photographie et monteuse danoise ;
 Gunnar Asmussen (1944-), coureur cycliste danois ;
 Jens Jacob Asmussen Worsaae (1821-1885), archéologue et préhistorien danois ;
 Jörg Asmussen (1966-), économiste allemand ;
 Roger Asmussen (1936-), homme politique allemand ;
 Søren Asmussen (né en 1946), mathématicien danois ;
 Svend Asmussen (1916-2017), violoniste danois.

Homonymie de patronyme danois